Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1995—1996, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат во второй раз прошёл с 26 ноября по 2 декабря 1995 года в третьем по величине городе Австралии Брисбене.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1995 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год). Это были последние юниорские соревнования (мировой чемпионат), когда отсутствовали ограничения на минимальный возраст.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Интересные факты 
 Впервые в чемпионате мира среди юниоров выступало четыре пары однофамильцев. Это были: представили России танцовщица Екатерина Давыдова и одиночник Сергей Давыдов; корейские одиночник Ли Кью-Хьюн и танцор Ли Чуен Гун, российская одиночница Елена Иванова и украинская одиночница Людмила Иванова и корейский танцор Ян Таэ Гва с одиночником из Гонконга Ян Хо Чан.
 Во второй раз фигуристы из России взяли все золотые медали.

Ссылки 

 

1995 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Брисбене
1995 год в Австралии